Asbestopluma är ett släkte av svampdjur. Asbestopluma ingår i familjen Cladorhizidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Asbestopluma